Тринаесто Светско првенство у одбојци 1994. је одржано у Грчкој од 29. септембра до 8. октобра 1994. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Италија као светски првак из 1990. и Грчка као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 16 репрезентације су биле подељене у 4 група. Првопласиране екипе из свих група пласирале су се у четвртфинале. Другопласиране и трећепласиране екипе пласирале су се у осмину финале.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни круг

Утакмице првопласираних екипа 
Првопласиране екипе из група А и Ц и првопласиране из група Б и Д су одиграле међусобно да би одредиле своју позицију у костуру жреба.

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играч (MVP): 
 Лоренцо Бернарди 
 Најбољи техничар: 
 Паоло Тофоли
 Најбољи блокер: 
 Јан Постхума
 Најбољи примач:
 Скот Фортин
 Најбољи нападач: 
 Рон Цвервер
 Најбољи играч у пољу: 
 Боб Цтвртлик
 Најбољи сервер: 
 Марсело Неграо

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Грчкој
Одбојка у 1994.